

Geografia

Austria 
 Hartkirchen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Eferding

Niemcy 
 Hartkirchen – dzielnica Pockinga